Krejengan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Krejengan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Krejengan, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar